Antriol − miasto na wyspie Bonaire (gmina zamorska Holandii). Według danych szacunkowych na rok 2010 liczy 3 150 mieszkańców.

Przypisy 

Miasta na Bonaire